Les Tribulations d'un Chinois en Chine, le roman écrit par Jules Verne ;
 Les Tribulations d'un Chinois en Chine, le film qui s'en inspire librement, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, réalisé par de Philippe de Broca.
 Les Tribulations d'un Chinois en Chine, une pièce de théâtre de Claude Farrère et Charles Méré, sortie en 1931.